Hiratsuka se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Naoharu Hiratsuka
 Naohide Hiratsuka
 Yasuyuki Hiratsuka